Hultzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Hultzsch (1908–2006), deutsche Malerin
 Eugen Hultzsch (1857–1927), deutscher Sprachforscher
 Hagen Hultzsch (* 1940), deutscher Manager
 Hermann Hultzsch (1837–1905), deutscher Bildhauer
 Theodor Hultzsch (1831–1904), deutscher konservativer Politiker

Siehe auch:
 Hultsch